Lucy, esquelet d'un australopitec d'uns 3,2 milions d'anys, descobert per Donald Johanson el 1974 a Etiòpia
 Lucy (nau espacial), sonda espacial de tipus Discovery de la NASA en desenvolupament destinada a visitar cinc asteroides troians de Júpiter
 Lucy (pel·lícula de 2014), film francès de ciència-ficció i acció escrit i dirigit per Luc Besson i produïda per la seua esposa Virginie Besson-Silla
 Toponímia:
 Lucy (Mosel·la), municipi al departament del Mosel·la (regió de Gran Est, França)
 Lucy (Sena Marítim), municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Lucy-le-Bocage, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Lucy-le-Bois, municipi al departament de Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Lucy-sur-Cure, municipi al departament de Yonne (Borgonya - Franc Comtat)
 Lucy-sur-Yonne, municipi al departament de Yonne (Borgonya - Franc Comtat)
 Cantó de Montmort-Lucy, cantó al districte d'Épernay (departament del Marne, Gran Est, França)
 Montmort-Lucy, municipi al departament del Marne (Gran Est, França)
 Biografies:
 John Lucy, lingüista i psicòleg nord-americà que ha estat estudiant les relacions entre el llenguatge i la cognició
 Robert Lucy (1923 - 2009), gimnasta artístic suís que va competir durant la dècada de 1940
 Literatura:
 Lucy o Lucy Van Pelt, personatge de còmic dels Peanuts
 Música:
 Lucy in the Sky with Diamonds, cançó dels Beatles.